Le rodeio est le nom portugais du rodéo.

C'est aussi le nom d'une localité:

Rodeio est une municipalité de l'État de Santa Catarina